За всю історію національної збірної Італії з футболу, що почалася 1910 року, до її лав викликався і взяв участь у принаймні одній офіційній грі у її складі 841 різний гравець. 300 з них відзначилися бодай одним забитим голом у таких матчах.

Нижче наведено повний список гравців збірної Італії з футболу із зазначенням основної ігрової позиції, кількості матчів і голів за національну команду, років першої і останньої (на час оновлення списку) гри за збірну, а також призових місць, здобутих на провідних футбольних змаганнях у її складі.

Жирним шрифтом позначені гравці, що на момент оновлення списку не завершили ігрову кар'єру.

Легенда

Список гравців

Джерела
Статистика гравців збірної Італії з футболу на сайті Італійської федерації футболу 
 Гравці збірної Італії з футболу на eu-football.info 
 Гравці збірної Італії з футболу на RSSSF 

Гравці

Італія